Я́коб Стам (; ), более известный как  () — нидерландский футболист, защитник, с 2011 года — тренер. С 1996 по 2004 год выступал за сборную Нидерландов, за которую провёл 67 матчей и забил 3 гола. В 1999 и 2000 годах признавался лучшим защитником Лиги чемпионов.

Биография

Клубная карьера 
Стам начинал карьеру в любительском клубе своего родного города «ДОС Кампен». В 1992 году он дебютировал в профессиональной команде «Зволле», а в следующем году уже заявил о себе, выступая за «Виллем II» из Тилбурга. После неожиданной победы над лучшим в то время клубом Европы, «Аяксом», Стам привлёк внимание ПСВ и в 1996 году перешёл в эту команду. С ней он выиграл Кубок, чемпионат и два Суперкубка страны, а также звание лучшего футболиста страны. В 1998 году Яп Стам стал самым дорогим защитником и самым дорогим голландским футболистом в истории, когда «Манчестер Юнайтед» заплатил за него 36 млн гульденов (16,7 млн евро). Три года выступления за английский клуб стали самыми успешными в его карьере: он выиграл с командой три чемпионата, Кубок, Лигу чемпионов и Межконтинентальный Кубок.

В сезоне 2001/02 Стам был продан в «Лацио», после того как некоторые мысли, изложенные в его автобиографии, названной «Лицом к лицу», не понравились тренеру «МЮ», Алексу Фергюсону. Во время выступлений за «Лацио» Стам был уличён в приёме запрещённого анаболика, нандролона, и был дисквалифицирован на пять месяцев, но после апелляции срок наказания сократили на месяц. После трёх лет в «Лацио», защитник перешёл в «Милан», но в целом его карьера в Италии оказалась неудачной — ему удалось завоевать лишь один трофей, Кубок Италии 2004 года. 30 января 2006 года он объявил о своём возвращении в Нидерланды. Вопреки ожиданиям он подписал двухлетний контракт не со своим бывшим клубом, ПСВ, а с его главным соперником, «Аяксом». В амстердамском клубе Япа сразу же после его перехода выбрали капитаном команды.

29 октября 2007 года Стам неожиданно объявил о завершении карьеры. Своё решение он мотивировал травмами и тем, что у него пропало желание играть. Свою последнюю игру за «Аякс» Стам провёл 20 октября против клуба «Неймеген», которую не сумел доиграть из-за травмы.

Карьера в сборной 
Стам дебютировал в национальной сборной Нидерландов 24 апреля 1996 года в матче против сборной Германии, проигранном голландцами со счётом 1:0. Он принимал участие в чемпионатах Европы 1996, 2000 (3-4 место) и 2004 года, и в чемпионате мира 1998 года (4-е место). На Евро 2000 он пробил мимо ворот в серии пенальти в полуфинале со сборной Италии, в результате чего Нидерланды проиграли. После чемпионата Европы 2004 года в Португалии Стам объявил о своём уходе из национальной команды, объяснив это желаниями сосредоточиться на выступлении за клуб и проводить больше времени с семьёй.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры вернулся в «Манчестер Юнайтед» на должность скаута по ЮАР. В 2009 году временно работал в «Зволле», но уже в 2011 году вернулся в этот клуб, где начинал свою профессиональную карьеру, в роли ассистента главного тренера. В 2013 году стал тренером в амстердамском «Аяксе», с 2014 года начал тренировать молодёжную команду клуба. Летом 2016 возглавил «Рединг», став первым небританским тренером, возглавившим этот клуб.

21 марта 2018 года Яп Стам был уволен с поста главного тренера «Рединга» из-за неудачных результатов команды.

В декабре 2018 года Стам заключил соглашение с голландским клубом «Зволле».

В марте 2019 года специалист подписал контракт с роттердамским «Фейеноордом». Соглашение рассчитано на два года. Стам приступил к обязанностям главного тренера «Фейеноорда» с начала сезона 2019/20. 28 октября 2019 года, через день после поражения «Фейеноорда» от «Аякса» (0:4) в матче 11-го тура голландского чемпионата, покинул команду.

21 мая 2020 года Стам был назначен главным тренером клуба MLS «Цинциннати». Контракт с ним был заключён на срок до конца 2021 года с опцией продления ещё на один год. В сезоне 2020 клуб финишировал на последнем месте сводной турнирной таблицы. 27 сентября 2021 года, после того как «Цинциннати» проиграл в шести из семи последних матчей и шёл на предпоследнем месте в турнирных таблицах Восточной конференции и общей MLS, Стам был уволен.

Достижения

Командные 
 ПСВ
 Чемпион Нидерландов: 1996/97
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1995/96
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 1996, 1997

 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Премьер-лиги (3): 1998/99, 1999/00, 2000/01
 Обладатель Кубка Англии: 1999
 Победитель Лиги чемпионов: 1998/99
 Обладатель Межконтинентального Кубка: 1999

 Лацио
 Обладатель Кубка Италии: 2003/04

 Аякс
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2006/07
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2006, 2007

 Сборная Нидерландов
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2000

Личные 
 Футболист года в Нидерландах: 1997 («VVCS-Profvoetbalgala»)
 Лучший защитник года по версии УЕФА (2): 1999, 2000
 Включён в команду года по версии ПФА (3): 1999, 2000, 2001
 Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM: 1999

Тренерские 
 «Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2013/14

Статистика выступлений

Клубная

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК ПЕК Зволле
Тренеры ФК «Йонг Аякс»
Тренеры ФК «Рединг»
Тренеры ФК «Фейеноорд»
Тренеры ФК «Цинциннати»
Футболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил